

Най-добър голмайстор на Световното първенство в Южна Африка 

Световно първенство по футбол 2010
Футболисти